Atlántida (departement), Hondurees departement
 Atlántida (Uruguay), Uruguayaanse gemeente